Мэнкэрэ (Мэнгкэрэ, Менкере) () — река в Якутии, правый приток Лены.

Длина реки составляет 227 км (от истока Сынча — 402 км). Площадь водосборного бассейна — 15 900 км². Берёт начало двумя истоками — Сынча и Нёлон (Ньолоон) в хребте Орулган (система Верхоянского хребта). В верховьях — горная река, в низовьях извилиста. Питание снеговое и дождевое.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 0,8 км: Соболоох
 6,9 км: река без названия
 22 км: Балаганнаах
 33 км: река без названия
 45 км: река без названия
 63 км: Таангнаах-Сээнэ
 66 км: Мэнгкэрэчээн
 92 км: Мохсоголлоох
 120 км: Оймякон
 130 км: Согуруу-Суораакы
 135 км: река без названия
 141 км: Хоту-Суораакы
 147 км: Саха-Юрэгэ
 155 км: река без названия
 162 км: Токур-Юрэх
 168 км: Дьюёдьэсиндэ
 191 км: Хормустаах
 193 км: река без названия
 196 км: река без названия
 198 км: река без названия
 199 км: Сайатаа
 206 км: река без названия
 217 км: Тиэрэ-Салаа
 227 км: Ньолоон
 227 км: Сынча

Примечания 

Притоки Лены
Реки Якутии
Реки Жиганского улуса